Crime Story - Le strade della violenza (Crime Story) – film per la TV del 1986 diretto da Abel Ferrara, episodio pilota della serie televisiva
Crime Story – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1988
Crime Story – film del 1993 diretto da Kirk Wong
Crime Story – film del 2021 diretto da Adam Lipsius